James Craig (1739–1795) skót építész
 James Craig (1912–1985) amerikai színész